D60 Peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Caradoc (D60), un croiseur léger de la Royal Navy.

Médecine 
 Aplasie médullaire acquise pure (érythroblastopénie), d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Canon EOS D60, un appareil photographique reflex numérique de Canon ;
 Nikon D60, un appareil photographique reflex numérique de Nikon.

Routes 
 Route départementale 60, dans le Pas-de-Calais.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres